Петропавловский собор — обиходное название ряда , имеющих статус собора:

Россия 
 Петропавловский собор — в Санкт-Петербурге.
 Петропавловский собор — в Барнауле (утрачен).
 Петропавловский собор — в Казани.
 Собор Святых Петра и Павла — в Москве (лютеранский).
 Петропавловский собор — в Орле (утрачен).
 Петропавловский собор — в Перми.
 Петропавловский собор — в Петрозаводске.
 Петропавловский собор — в Симферополе.
 Петропавловский собор — в Томске.

Австралия 
 Петропавловский собор — в Сиднее.

Белоруссия 
 Петропавловский собор — в Гомеле.
 Собор Святых Апостолов Петра и Павла — в Минске.
 Петропавловский собор — в Минске (утрачен).

Литва 
 Собор святых апостолов Петра и Павла — в Каунасе.

Украина 
 Собор святых апостолов Петра и Павла — в Луцке.

См. также 
 Храм Святых Петра и Павла